Als Sichtgerät (Zusammensetzung aus den Wörtern „Sicht“ und „Gerät“) werden folgende Begriffe bezeichnet:

 ein relativ einfaches optisches Hilfsmittel, siehe Brille
 ein Ausgabegerät für optische oder visuelle Daten, siehe Bildschirm
 ein Gerät zur verbesserten visuellen Wahrnehmung bei Dunkelheit oder Dämmerung, siehe Nachtsichtgerät
 ein Unterwassersichtgerät: Aquaskop
Siehe auch:
 Sehapparat
 Stereosichtgerät 
 Goniometer